Park Tower steht für:

 Park Tower (Chicago), ein Gebäude in Chicago
 Park Tower (Frankfurt am Main), ein Gebäude in Frankfurt am Main